— серия японских эскадренных миноносцев 1950-х годов. В 1956—1960 годах было построено 7 единиц. Унаследовали названия от эсминцев времён Второй Мировой Войны типов «Фубуки» и «Югумо».

Развитие эсминцев типа «Харукадзэ». Также предназначались для обеспечения ПЛО, отличаясь от них более совершенным радиоэлектронным оборудованием и 6 универсальными 76-мм орудиями Mk.33 вместо 3 127-мм Mk.39. Корабли не несли управляемого ракетного вооружения, и потому морально устарели практически сразу после вступления в строй. 

С 1975 года эсминцы этого типа начали переводить в состав учебных и вспомогательных единиц (с присвоением бортовых номеров ASU 7004-7007,7009,7013,7014), окончательно все они были списаны в 1986—1990 годах.

Представители

Аналоги 

 Эсминцы проекта 56ПЛО

 Эсминцы типа «Дюперре»

Литература 
 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии
Морские силы самообороны Японии
Военные корабли и суда Hitachi
Военные корабли и суда Kawasaki
Военные корабли и суда Mitsubishi